Rězaki (von  rězak für Schneidmühle) ist der niedersorbische Ortsname von:

 Mühlendorf (Byhleguhre-Byhlen), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Byhleguhre-Byhlen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Schneidemühle (Kolkwitz), Wohnplatz im Ortsteil Krieschow der Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg